Сейнт Джонс може да се отнася за:
 Градове
 Сейнт Джонс (Антигуа и Барбуда)
 Сейнт Джонс (Канада)
 Градове в САЩ
 Сейнт Джонс (Аризона)
 Сейнт Джонс (Мичиган)
 Сейнт Джонс (Флорида)